Элза Жиглевиц (; 24 августа 1898, Яунберзская волость — 29 октября 1919, Рига) — латвийская студентка. Работница Латвийского женского корпуса помощи. Последняя награждённая Военным орденом Лачплесиса (посмертно).

Биография 
Родилась 24 августа 1898 года в Яунберзской волости в семье врача. Детство провела в Слоке. Обучалась в Рижской гимназии им. Ломоносова и в Московской гимназии В. Н. фон Дервиза. В 1917 году вернулась в Ригу. В 1918 году работала английским референтом в Латвийской прессе. В 1919 году поступали в Латвийский университет.

С началом наступления Бермондта вступила в Латвийский женский корпус помощи. 10 октября 1919 года, невзирая на интенсивный артиллерийский обстрел, доставляла еду солдатам на позициях Даугавмалы и была тяжело ранена. В результате ранения потеряла ногу. Умерла в больнице 29 октября 1919 года. Была похоронена с военными почестями на Большом кладбище. В 1928 году была посмертно награждена орденом Лачплесиса (одна из трёх женщин, удостоенных этого ордена — высшей военной награды Латвии). В связи с тем, что орден Лачплесиса присваивался только военным, Элза Жиглевиц была посмертно зачислена в армию.

Вместе с другими 17 студентами имя Элзы Жиглевиц выгравировано на памятной плите у входа в Малый зал Латвийского университета.

Ссылки 
 Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri: biogrāfiska vārdnīca. Rīga: Latvijas Valsta vēstures arhīvs, 1995., 613 lpp., 18. lpp.
 Es viņu pazīstu . Latviešu biogrāfiskā vārdnīca R. 1939.
 I. Jurkāns, Studente Elza Žiglevice — latviešu Žanna d’Arka TVNET/LNT ziņas, 11.11.2006
 G. Rozenbergs Studentu dalība Latvijas Brīvības cīņās — zelta burtiem rakstīta lappuse Latvijas Universitātes vēsturē, Латвийский университет, 11.11.2016
 Профиль на сайте lkok.com
 O. Procevska Elza

Женщины Латвии в войнах
Военные Латвии
Участники Латвийского женского корпуса помощи